Чернов Леонід:

 Чернов Леонід Іванович — український живописець і графік.
 Чернов Леонід Кіндратович — український письменник.
Сторінки зі списками однофамільців-тезок
російські прізвища